Vorlage steht für:
 Bild, aus dem durch einen technischen Vorgang (Fotokopie, Druck, Projektion) ein anderes Bild entsteht:
 Druckvorlage, ein zur Anfertigung einer Reproduktion vorliegendes Ursprungsexemplar
 Vorlage, Bildvorlage oder Originalvorlage zum Herstellen einer Projektionsvorlage, siehe Projektor
 Entscheidungsvorlage, ein Schriftstück, das die Handlungsalternativen zusammenfasst
 Entwurf, zur Beratung, z. B. ein Gesetzentwurf
 Muster, ein Vorbild
 Rechtsvorlage, eine Anfrage bei einem übergeordneten Gericht über die Auslegung des Rechts
 Stoff (Literatur), Thema einer dichterischen Bearbeitung
 Sujet, ein beliebiges Objekt als Gegenstand einer künstlerischen Darstellung
 Textmuster, Vorlage für eine sich wiederholende Textstruktur
 Torvorlage (Fußball), ein Zuspiel, das einen Torschuss einleiten kann
 Türvorlage, siehe Fußmatte
 Vorlage, ein Auffanggefäß bei der Destillation
 Vorlage, eine große Damenbinde zum Auffangen von Scheidensekreten
 Vorlage, ein saugfähiges Gewebestück zum Auffangen von Urin, siehe Harninkontinenz #Hilfsmittel%3A Einlagen und Vorlagen
 Vorlage, ein aus der Fluchtlinie hervorspringender Gebäudeteil, siehe Risalit
 Vorlage, ein Schriftstück, das zur Unterschrift vorgelegt wird
 Vorlage (Architektur), eine der Wand zur Verstärkung und Gliederung aufliegende Struktur z. B. als Pilaster oder Dienst
 Vorlage (Datenverarbeitung), Hilfsmittel zur computergestützten Erstellung von Dokumenten
 Formatvorlage, Hilfsmittel zur computergestützten Formatierung von Dokumenten

 eine nach vorne geneigte Körperhaltung (Gegenteil von Rückenlage), beispielsweise der Vorlagen-Stil als Skisprungtechnik, siehe Skisprungtechnik#Weiterentwicklung außerhalb Norwegens (1900–1930)
 eine Speise, die erst nach dem Servieren auf den Teller gelegt wird, siehe Servieren (Vorlegen)

Siehe auch:

 Original (Begriffsklärung)